El término coordinación puede referirse a distintos significados según el contexto:
 En anatomía, puede hablarse de distintos tipos de coordinación para referirse al trabajo de conjunto de distintos órganos, como por ejemplo en la coordinación mano-ojo o la coordinación muscular.
 Coordinación óculo-pédica:En este caso las ejecuciones se harán con el pie como elemento clave de desplazamientos, conducciones de balón, saltos de obstáculos,etc.
 Coordinación Óculo-manual: En este caso la relación motora, cuanto visión y manual , donde la mano es el elemento clave para lanzamientos, recepciones y manipulaciones que se puedan optar en este caso para cada una de las personas.
 Coordinación viso-motora: el cuerpo en el espacio, son ejecuciones de movimientos de todo el esquema motor (cuerpo) en los que son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y libre para llevarlos a cabo.
 Coordinación motriz: es la coordinación general, es la capacidad o habilidad de moverse, manejar objetos, desplazarse solo o con un compañero, coordinarse con un equipo en un juego, etc. Es la forma más amplia de coordinación, es el resultado de un buen desarrollo de las anteriores.

 En atención primaria de salud se considera que es una de sus 4 características básicas, junto con la accesibilidad, la integralidad y la longitudinalidad. La coordinación sanitaria es la suma de las acciones y de los esfuerzos de los servicios de atención primaria.

 En lingüística, se habla de coordinación gramatical para referirse a una forma de enlace entre expresiones.

 En la organización empresarial, la coordinación consiste en la integración y enlace de distintos departamentos con el fin de realizar un conjunto de tareas compartidas.

 En política, puede referirse a la coordinación entre distintas administraciones públicas en el mismo país (por ejemplo, entre un estado y una administración federal).
 En política internacional, se habla de coordinación en el sentido de organización de distintos países (ej.: Consejo de Estados del Mar Báltico), organismos (ej.: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios) o entidades (ej.: Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur) a fin de promover el trabajo conjunto hacia un objetivo común.

 En química, puede hablarse de un compuesto de coordinación, normalmente referido a algún tipo de metal complejo.

 En Relaciones Intergubernamentales, puede hablarse de un concepto de Coordinación Intergubernamental  que hace referencia a un proceso de relaciones que involucra todo tipo de actores y diferentes niveles de gobierno con el fin de favorecer el logro de objetivos estratégicos. 

 En sociología, la coordinación es una de las consecuencias de la cooperación entre grupos sociales o especies.

 En la teoría de juegos se habla de juegos de coordinación para referirse a aquellos juegos en los que se produce un equilibrio cuando ambos jugadores emplean estrategias iguales o correspondientes.

 En topología y geometría, se habla de coordinación en su sentido de alineación de un elemento con un espacio de coordenadas.

 En la serie de anime Mobile Suit Gundam SEED, los coordinadore son un grupo de seres humanos que han sido genéticamente

Referencias